Bremseth ist der Familienname folgender Personen:

 Lisa Bremseth (* 1979), norwegische Skirennläuferin
 Ole Bremseth (* 1961), norwegischer Skispringer